Джон Уи́льямс (John Williams):
 Уильямс, Джон (1796—1839) — английский миссионер, съеденный каннибалами в Вануату.
 Уильямс, Джон Генри  (1887—1980) — американский экономист.
 Уильямс, Джон Бэрр (1900—1989) — американский инвестор.
 Уильямс, Джон (1903—1983) — британский актёр.
 Уильямс, Джон Киприан Фиппс (1922 — ?) — новозеландский кардиолог, первооткрыватель именного синдрома.
 Уильямс, Джон Эдвард (1922—1994) — американский писатель и поэт.
  (1929 или 1930 — 2012) — учёный в области информатики.
 Уильямс, Джон (род. 1932) — американский кинокомпозитор, дирижёр и пианист.
 Уильямс, Джон (род. 1937) — британский снукерный рефери.
 Уильямс, Джон (род. 1941) — британский классический гитарист.
 Уильямс, Джон (род. 1953) — американский стрелок из лука, чемпион мира 1971 года, олимпийский чемпион летних Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене.
 Уильямс, Джон (1962—2015) — американский баскетболист.
 Уильямс, Джон (род. 1966) — американский баскетболист.